est reine d'Angleterre de 1689 à 1694.
  est reine de Portugal de 1826 à 1828 et de 1834 à 1853.
  est comtesse de Menteith de 1332 à 1360.
  est comtesse de Saint-Pol de 1599 à 1601.